Museo della Resistenza – museo di Amsterdam

Museo della Resistenza – museo di Falconara Marittima
Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà – museo di Torino
Museo della Resistenza di Bologna – museo di Bologna
Museo della Resistenza piacentina – museo di Morfasso